Djamel Eddine Mesbah (; * 9. října 1984, Zighoud Youcef, Alžírsko) je alžírský fotbalový záložník, Který většinou své kariéry hrál v Itálii. Fotbalovou kariéru ukončil v roce 2019 a ihned se dal na trénování mládeže ve francouzském klubu Evian Thonon Gaillard FC.

V reprezentačním A-mužstvu Alžírska debutoval 28. května 2010 proti Irsku.

Přestupy 

 z FC Aarau do FC Luzern zadarmo
 z FC Luzern do US Lecce za 120 000 Euro
 z US Lecce do AC Milan za 550 000 Euro
 z AC Milan do Parma FC za hráčskou výměnu
 z UC Sampdoria do FC Crotone zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz švýcarské ligy (2004/05)
 1× vítěz druhé italské ligy (2009/10)

Reprezentační 
 2x na MS (2010, 2014)
 3x na APN (2013, 2015, 2017)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Alžírští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Servette FC
Fotbalisté FC Basel
Fotbalisté FC Luzern
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté FC Aarau
Fotbalisté FC Lausanne-Sport
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté US Avellino
Fotbalisté FC Crotone
Narození v roce 1984
Narození 9. října
Narození v Alžírsku
Žijící lidé
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2014
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2010